Переростки:
 Переростки (телесериал) — молодёжный британский ситком, транслировавшийся телеканалом E4.
 Переростки (фильм) (англ. The Inbetweeners Movie) — художественный фильм 2011 года.